Монтандон () — французская фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Монтандон, Арнольд Люсьен (1852—1922)  — французский энтомолог
 Монтандон, Филипп (род. 1982) — швейцарский футболист, защитник.
 Монтандон, Шарль Анри  (не позднее 1795 — не ранее 1841) — коммерсант швейцарского происхождения, автор первого путеводителя по Крыму.

Топонимы 
  — коммуна на востоке Франции в департаменте Ду в регионе Франш-Конте.